Pierwszy rząd Any Brnabić
 Drugi rząd Any Brnabić
 Trzeci rząd Any Brnabić